Енсино Ларго има више значења:

 Енсино Ларго (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсино Ларго (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику